Wagemann bzw. Wägemann  ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Maria Wagemann († 1717), Opfer der Hexenverfolgung
 Eberhard Wagemann (1918–2010), deutscher Generalmajor
 Ernst Wagemann (1884–1956), deutscher Nationalökonom und Statistiker
 Gerhard Wägemann (* 1953), deutscher Politiker
 Gottfried Wilhelm Wagemann (1742–1804), deutscher lutherischer Theologe
 Gustav Wagemann (1885–1933), deutscher Jurist
 Hans-Günther Wagemann (1935–2014), deutscher Physiker 
 Hermann Wagemann (1906–1984), deutscher Schauspieler
 Tamatoa Wagemann (* 1980), tahitianischer Fußballspieler
 Theodor Wagemann (1918–1998), Zeichner
 Winfried Wagemann (1940–2021), deutscher Kinderchirurg

Siehe auch:
 Wangemann
 Wagemans
 Wagenmann